«Poppin» — песня британского ютубера и рэпера KSI при участии американских рэперов Lil Pump и Smokepurpp. Песня спродюсирована американскими продюсерами Diego Ave, Go Grizzly и Mally Mall. Она была выпущена 27 марта 2020 года на лейблах RBC Records, под управлением BMG Rights Management. Эта песня является третьим синглом с дебютного альбома KSI Dissimulation, который вышел 22 мая 2020 года. Песня заняла 43-е место в UK Singles Chart.

Продвижение 
18 марта 2020 года KSI объявил через социальные сети, что он выпустит новый сингл на следующей неделе, и в тот же день он разместил обложку песни на своих страницах в социальных сетях, сообщив, что песня называется «Poppin» и что в ней примут участие Lil Pump и Smokepurpp. Песня была доступна для предварительного заказа в тот же день.

«Poppin challenge» 
30 марта 2020 года KSI объявил через социальные сети, что он будет проводить конкурс под названием «#PoppinChallenge». Он попросил людей записать свои собственные куплеты для «Poppin», и лучший куплет, по открытому голосованию, заменит куплет Lil Pump в ремиксе песни, который появится в расширенном издании предстоящего альбома KSI Dissimulation 2020 года. 17 апреля 2020 года американский ютубер-рэпер Crypt был объявлен победителем конкурса.

Коммерческий успех 
Песня вошла в UK Singles Chart под номером 43. На следующей неделе она упала до 56-го места, а затем вышла из топ-100. Песня провела две недели в UK R&B Singles Chart, достигнув высшей позиции под номером 23.

Музыкальное видео 
Аудиовизуальное видео для этой песни было загружено на YouTube-канал KSI 26 марта 2020 года. По состоянию на май 2020 года оно имеет свыше 6 миллионов просмотров. Музыкальное видео, снятое американским режиссёром TajvsJaj, было снято в Лос-Анджелесе в марте 2020 года и было загружено на YouTube-канал KSI 3 апреля 2020 года, через неделю после выхода песни. В музыкальном клипе снялась азиатская танцовщица Bailey Sok, а также эпизодические выступления американского актёра и комика King Bach и двух продюсеров песни — Diego Ave и Mally Mall. По состоянию на май 2020 года, он имеет свыше 8 миллионов просмотров. Закулисное видео съёмок музыкального клипа было загружено на YouTube-канал KSI 10 апреля 2020 года.

Список треков

Творческая группа 
Адаптировано под Tidal.

KSI – вокал, автор песни
Lil Pump – вокал, автор песни
Smokepurpp – вокал, автор песни
Diego Ave – продюсер, автор песни
Go Grizzly – продюсер, автор песни
Mally Mall – продюсер, автор песни
Henkka Niemistö – инженеринг
Michalis Michael – инженеринг

Чарты

История релиза

Примечания

Ссылки 

 Аудио на YouTube
 Текст песни на Genius

Синглы BMG Rights Management
Песни KSI
Песни Lil Pump
Песни, написанные KSI
Песни, написанные Lil Pump
Песни Smokepurpp